Мере — традиційна маорійська палиця, зроблена з нефриту

 Мере () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Мере () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін
 Мере () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна
 Мере () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер